Александер Пеја и Бруно Соарес су били браниоци титуле, али су поражени у првом колу од Леонарда Мајера и Жоаа Соузе. Жан-Жилијен Ројер и Орија Текау су освојили титулу, победивши у финалу Кевина Андерсона и Жеремија Шардија са 6:4, 6:2.

Носиоци
{{columns-list|2|
  Александер Пеја /  Бруно Соарес (прво коло)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (повукао се због повреде абдомена Марсела Гранољерса)
  Давид Мареро /  Фернандо Вердаско ''(четвртфинале)
  Жан-Жилијен Ројер /  Орија Текау (победници)
}}

Жреб

Жреб

Квалификант
  Остин Крајичек /  Николас Монро

Срећни губитник
 ''' Ињихо Сервантес Ехун /  Пере Риба

Жреб квалификација

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Валенсије у тенису
Тенис 2014.